Steidinger ist der Familienname folgender Personen:
 Anja Steidinger (* 1972), deutsche Hochschullehrerin 
 Christian Steidinger (1873–1937), deutscher Werkzeugmacher und Unternehmensgründer (Dual)
 Josef Steidinger (1867–1925), deutscher Werkzeugmacher und Unternehmensgründer (Dual)
 Karen A. Steidinger, US-amerikanische Biologin, Namenspatin für die Dinoflagellate Karenia brevis

Steidinger ist der Name des folgenden Unternehmens:
 Motorfahrzeugbau Steidinger